En la mitologia nòrdica, Ull (també conegut com a Ullr o Uller) és fill de Sif i fill adoptiu Thor. Tot i que les fonts que ens parlin d'aquest déu són escasses, és probable que es tractés d'un déu de gran importància en temps prehistòrics i fins i tot un dels principals déus del panteó protogermànic esmentats a la inscripció de Thorsberg del .

== A l'Edda prosada ==
A la Gylfaginning de l'Snorri Sturluson, una de les parts més importants de l'Edda en prosa, es fa una descripció breu de l'Ull.

Als Skáldskaparmál, cap. 21, la segona part de l'Edda de l'Snorri, aquest esmenta una altra vegada l'Ull en la presentació de les kenningaramb que hom el pot designar. L'Snorri ens diu que l'Ull pot ésser anomenat "déu de l'esquí", "déu de l'arc", "déu de la caça" i "déu de l'escut". En canvi, un escut també pot ésser anomenat "nau de l'Ull". No obstant això, l'Snorri, tot i presentar-nos aquestes kenningar, no ens narra cap mite protagonitzat per l'Ull ni cap mite que ens expliqui les kenningar.

A la poesia escàldica 
La nota de Snorri que diu que un escut pot ésser anomenada "nau d'Ull" és ben present en la poesia escàldica en kennings com askr Ullar, far Ullar i kjóll Ullar, els quales es refereixen a escuts i parlen sobre la nau d'Ull. Tot i que els orígens d'aquests kennings ens és desconegut, és possible que estiguin connectats amb la identita d'Ull com a déu de l'esquí. És probable que els primers esquís o trineus tinguessin una similitud important amb els escuts.

El nom d'Ull és també comú en molts kennings guerrers, on se sol dir acompanyat del nom d'altres déus.

Ullr brands – Ull d'espasa – guerrer 
rand-Ullr – escut-Ull – guerrer
Ullr almsíma – Ull de la corda d'arc – guerrer  

Tres poemes escàldics (concretament el Þórsdrápa, Haustlöng i un fragment de Eysteinn Valdason, es refereixen a Thor com a pare adoptiu d'Ull, amb la qual cosa es confirma la informació proporcionada per Snorri.

A l'Edda poètica 
Ull és esmentat a la cançó Grímnismál, on ens descriuen les llars dels déus.

El nom Ýdalir significa "vall de teix". El teix era un material important per a la construcció d'arcs i, en nòrdic antic, la paraula ýr (teix) sovint s'emprava metafòricament per referir-se als arcs. Per tant, sembla que el nom d'Ýdalir està connectat amb la idea d'Ull com a déu de l'arc.

També es fa esment d'Ull en una altra estrofa de la cançó Grímnismál.

Aquesta estrofa és bastant obscura i, segons els experts, sembla que fa referència a una antiga cerimònia religiosa en la qual Ull ocupava un lloc destacat.

L'última referència que es fa d'Ull a l'Edda poètica es troba al poema Atlakviða.

Sembla que en aquesta estrofa ens trobem, de bell nou, amb un Ull associat amb alguna mena de cerimònia i jurant per mitjà de o a causa d'un anell. Ambdues cançons, Atlakviða i Grímnismál, són considerades com dues de les cançons èddiques més antigues, la qual cosa reforça la hipòtesi segons la qual la importància d'Ull dins el panteó germànic havia decaigut.

Referències i bibliografia 
 Eysteinn Björnsson (ed.) (2005). Snorra-Edda: Formáli & Gylfaginning : Textar fjögurra meginhandrita .
 Eysteinn Björnsson (2001). Lexicon of Kennings: Domain of Battle. 
 Eysteinn Björnsson. Eysteinn Valdason: From a Thor poem. 
 Finnur Jónsson. Lexicon Poeticum, "Ullr". 1931. S. L. Møllers Bogtrykkeri, København. Entrada disponible en línia a  .
 Jón Helgason (Ed.). (1955). Eddadigte (3 vols.). Copenhagen: Munksgaard.
 Rydberg, Viktor (1889). Teutonic Mythology, trad. Rasmus B. Anderson. Londres: Swan Sonnenschein & Co. Reimprès el 2001, Elibron Classics. . Reimprès el 2004, Kessinger Publishing Company. .
 Snorri Sturluson; traduït per Jean I. Young (1964). The Prose Edda : Tales from Norse mythology. Berkeley: Premsa de la Universitat de Califòrnia. .
 Thorpe, Benjamin. (Trans.). (1866). Edda Sæmundar Hinns Froða: The Edda Of Sæmund The Learned. (2 vols.) Londres: Trübner & Co. 1866. (versió HTML disponible a Northvegr: Lore: Edda poética - Trad. de Thorpe. )

Mitologia germànica
Déus de la mitologia nòrdica